Fun Factory bezeichnet:
 Fun Factory (Band), deutsche Dancefloor-Gruppe
 Fun Factory (Unternehmen), deutscher Hersteller für Erotikspielzeug
 Fun Factory (Fernsehsendung), eine ZDF-Fernsehsendung